Neoneura är ett släkte av trollsländor. Neoneura ingår i familjen Protoneuridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Neoneura